Зеэв Беньямин (Бени) Бегин (, родился 1 марта 1943 года) — израильский учёный-геолог, политический и государственный деятель, сын бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина.

Биография 

Бени Бегин родился в Иерусалиме (подмандатная Палестина) в семье Ализы и Менахема Бегина, руководителя тогда подпольного движения Иргун. «Бени узнавал меня только по голосу», — скажет позже его отец о периоде до 1948 года.

Учился в средней школе «Кармель» в Тель-Авиве, затем в Еврейском университете Иерусалима по специальности геология.

Армейскую службу (1960—1962; 1975—1976) проходил в  танковых войсках.

После окончания университета в 1967 году и по 1988 год он работал в «Государственном институте геологии» (англ.). В 1978 году он окончил учёбу в университете штата Колорадо (англ.), получив степень доктора (Ph.D) геологии.

Бени Бегин женат, у него шесть детей. В марте 2000 года во время тренировочного полета погиб сын Бени Бегина, Йонатан Бегин.

Политическая карьера 

Впервые Бени Бегин был избран в кнессет в 1988 году от партии «Ликуд». После заключения «Соглашений в Осло» в 1993 году он неоднократно приводил в прессе примеры нарушения Соглашения палестинской стороной, которые пыталось скрыть от общественности правительство Рабина — Переса.

В 1993 году, после ухода Ицхака Шамира, он выставил свою кандидатуру на пост лидера «Ликуда» на праймериз, но уступил Биньямину Нетаниягу. После победы «Ликуда» на выборах в кнессет 1996 года, он был назначен на пост министра науки в правительстве Нетаниягу (каденция 1996—1999 гг.). В 1997 году Бени Бегин ушел в отставку в знак протеста против принятия правительством (11 голосами против 7) «Соглашения по Хеврону» (англ.).
Бени Бегин последовательно пытался вернуть «Ликуд» к политике её предшественницы — партии «Херут», созданной его отцом в 1948 году. После ухода из правительства Нетаниягу, воссозданная им при поддержке Ицхака Шамира партия «Херут» вышла из «Ликуда» и присоединилась к другим правым партиям для создания блока «Ихуд Леуми», противостоявшего «Соглашениям в Осло», заключение которых, по их мнению, нанесло серьёзный ущерб Израилю.

Он также выставил свою кандидатуру на пост премьер-министра, но снял её за несколько дней до выборов, чтобы не уменьшить количество голосов в пользу Нетаниягу. После того, как «Ихуд Леуми» под его руководством получил на выборах в кнессет 1999 года только 4 мандата, Бени Бегин отказался своего места в кнессете и оставил политику, вернувшись к науке и преподаванию..
В 2005 году он был назначен директором «Государственного института геологии»

2 ноября 2008 года Бени Бегин объявил о своем возвращении в политику и в партию «Ликуд», выставив свою кандидатуру в список «Ликуда» к выборам в кнессет 2009 года.

По результатам праймериз он занял 5-е место в списке партии, и после того, как «Ликуд» получил 27 мест в кнессете 18-го созыва, Бени Бегин вернулся в кнессет. После выборов Бени Бегин был назначен на пост «министра без портфеля» и членом узкого кабинета по вопросам государственной политики и безопасности (митбахона) в правительстве, сформированным Нетаниягу. В 2015 году, при формировании нового кабинета, также назначен был «министром без портфеля», но пробыл в должности всего 11 дней.

Политические взгляды 

Бени Бегин выступает против создания палестинского государства на базе существующей под израильским контролем Палестинской автономии В интервью газете «Хаарец» он так объяснил свою оппозицию созданию этого государства:
 «Без военного контроля (Израиля) над Самарией, Иудеей и сектором Газа, не будет безопасности в Тель-Авиве. Мы должны жить вместе с людьми, которые не хотят нас (здесь), (и) вести себя достойно как с жителями Израиля — неевреями, так и с теми, кто не является гражданами Израиля. Есть ли (здесь) противоречие между моим национализмом и моими либеральными взглядами? Я полагаю, что это сегодняшняя потребность, которой я обязан следовать».

Примечания

Ссылки 
 

Геологи Израиля
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXIV созыва
Лидеры политических партий Израиля
Выпускники Университета штата Колорадо
Дети премьер-министров